Чемпионат Островов Кука 2010 — XXXVII чемпионат страны по футболу. В первенстве принимало участие 7 команд. Чемпионом после двухлетнего перерыва стала Тупапа Мараэренга, которая одержала 10 побед в 12 матчах чемпионата, и, как и её главный соперник, Никао Сокаттак, набрала 31 очко. Однако, по разнице мячей Тупапе равных не было - +56 против +44 у Никао. Для клуба этот триумф стал 8-м в истории и 5-м за последние 10 лет.

Турнирная таблица чемпионата

Ход чемпионата

1 раунд

2 раунд

3 раунд

4 раунд

5 раунд

6 раунд

7 раунд

8 раунд

9 раунд

10 раунд

11 раунд

12 раунд

13 раунд

14 раунд

Ссылки 
 Сезон на rsssf.com
 Tupapa wins Premiership title

Примечания 

2010 год в футболе
Чемпионат Островов Кука по футболу